Reyes kan syfta på

Reyes syndrom – sällsynt barnsjukdom

Personer

Efternamnet Reyes
Alisa Reyes, amerikansk skådespelare. 
Cristine Reyes, filippinsk skådespelare. 
Diego Antonio Reyes, mexikansk fotbollsspelare. 
Eddie Reyes, amerikansk gitarrist.
Efren Reyes, filippinsk biljardspelare. 
Elisa Abascal Reyes, svensk politiker. 
Faustino Reyes, spansk boxare. 
Felipe Reyes, spansk basketspelare. 
José Reyes, dominikansk basebollspelare. 
José Antonio Reyes, spansk fotbollsspelare.
Judy Reyes, amerikansk skådespelare. 
Paulina de los Reyes, svensk professor i ekonomisk historia. 
Pedro Reyes, chilensk fotbollsspelare. 
Rafael Reyes (politiker), colombiansk politiker och president. 
Raúl Reyes, colombiansk revolutionär.
Silvestre Reyes, amerikansk politiker. 
Xiomara Reyes, kubansk ballerina.

Förnamnet Reyes
Reyes Estévez, spansk medeldistanslöpare.

Fiktiva personer
Hugo "Hurley" Reyes, karaktär i TV-serien Lost.

Geografi

Bolivia 

 Reyes (ort i Bolivia), Beni, Provincia General José Ballivián, 
 Provincia General José Ballivián, provins, Beni,

Mexiko 

 Reyes Etla (ort), Oaxaca, 
 Reyes Acozac, ort, Morelos, 
 Los Reyes La Paz, ort, Delstaten Mexiko, 
 Villa de Reyes (kommunhuvudort), San Luis Potosí, 
 Los Reyes, Durango, ort, Tamazula, 
 Reyes, Oaxaca, ort, San Pedro Pochutla, 
Los Reyes Acaquilpan – en mexikansk stad

Spanien 

San Sebastián de los Reyes – ett samhälle i Comunidad de Madrid

Se även
 Rafael Reyes

Robotskapade Boliviaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar